

Прізвище 
Кромвель (, читається Кромвелл) — англійське прізвище.

 Елізабет Кромвель (1598—1665) — дружина Олівера Кромвеля.
 Олівер Кромвель (1599—1658) — англійський політик, лідер революції, Лорд-протектор.
 Річард Кромвель (1626—1712) — англійський політик, син Олівера Кромвеля, Лорд-протектор.
 Томас Кромвель (1485—1540) — англійський політик, сподвижник Генріха VIII.

Інші значення

У військовій техніці 
 Mk VIII «Кромвель» — британський крейсерський танк періоду Другої світової війни

Див. також 
 Кромвелл

Англійські прізвища